Gabriel Balart (1824-1893), un compositeur, chef d'orchestre et pédagogue espagnol.

Voir aussi